Säsongen 2020 var Örgryte IS nionde säsong i Superettan och deras femte raka i ligan. De tävlade i Superettan 2020 och Svenska cupen 2019/2020. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som var tänkt att starta i april och avslutas i november. På grund av coronaviruspandemin startade säsongen istället i juni och avslutades i december.

Örgryte slutade på 12:e plats i Superettan. Klubben låg på negativ kvalplats fram till sista omgången då de gick om Trelleborgs FF efter 1–1 mot Umeå FC. I Svenska cupen 2019/2020 tog sig ÖIS till gruppspel, där de slutade sist med noll poäng. I Svenska cupen 2020/2021 blev ÖIS utslagna i den andra omgången av division 3-klubben IF Lödde. Under samma månad som cupnederlaget blev huvudtränaren Keith Millen avskedad. Han ersattes av de tidigare assisterande tränarna Sören Börjesson och Miguel Beas.

Spelare

Spelartruppen 2020

Utlånade spelare

Träningsmatcher

Superettan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen

Svenska cupen 2019/2020

Tabell

Matcher

Svenska cupen 2020/2021

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2020
Fotbollssäsongen 2020 efter lag
2020